Кра́вченко Никола́й Васильевич (род. 24 октября 1945, Волноваха, Сталинская область)- 20 февраля 2021 — украинский политик, член КПУ, председатель Всеукраинского союза в защиту прав водителей (с апреля 2000 года), первый секретарь Донецкого обкома КПУ (с марта 2005 года).

Биография 
Родился 24 октября 1945 года в семье рабочего; женат, имеет 2 детей. В 1973 году окончил Донецкий государственный университет, по специальности экономист.
 1964 — слесарь по ремонту подвижного состава вагонного депо станции Волноваха Донецкой железной дороги.
 1964—1965 — служба в армии.
 1965—1967 — монтёр связи станции Волноваха.
 С 1967 — инструктор, секретарь Комитета комсомола, заведующий орготдела Волновахского райкома ЛКСМУ.
 1974—1978 — инструктор, заведующий орготдела Волновахского райкома КПУ.
 1978—1980 — слушатель Высшей партийной школы.
 С 1980 — заместитель начальника цеха, секретарь парткома Великоанадольского комбината огнеупоров.
 С 1983 — секретарь парткома Докучаевского флюсо-доломитного комбината.
 С 05.1985 — инструктор отдела тяжёлой промышленности Донецкого обкома КПУ.
 С 1987 — заместитель генерального директора по коммерческо-финансовой работе ГПО «Пивденвогнетрив», заместитель председателя правления концерна «Укрогнеупор»; генеральный директор Ассоциации огнеупорных предприятий Украины «Укрогнеупор».

Член Совета НБУ (07.1999-05.2000).

Заслуженный работник промышленности Украины (2006). Медаль «За трудовое отличие».

Депутатская деятельность 
Народный депутат Украины 3 созыва 03.1998-04.2002, избирательный округ № 57, Донецкая область. На время выборов: генеральный директор ассоциации «Укрогнеупор», член КПУ. Заместитель председателя Комитета по вопросам промышленной политики (с 07.1998), член фракции КПУ (с 05.1998).

Народный депутат Украины 4 созыва 04.2002-04.2006 от КПУ, № 26 в списке. На время выборов: народный депутат Украины, член КПУ. Член фракции коммунистов (с 05.2002), заместитель председателя Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства (с 06.2002).

Народный депутат Украины 5 созыва 04.2006-11.2007 от КПУ, № 11 в списке. На время выборов: народный депутат Украины, член КПУ. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (с 07.2006), член фракции КПУ (с 04.2006).

Народный депутат Украины 6 созыва 11.2007-12.2012 от КПУ, № 22 в списке. На время выборов: народный депутат Украины, член КПУ. Член фракции КПУ (с 11.2007), первый заместитель председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (с 12.2007).

В 2010 году был избран в Донецкий облсовет (по многомандатному округу от КПУ). Сложил полномочия.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Донецкого национального университета
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Члены Коммунистической партии Украины
Депутаты Донецкого областного совета
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Функционеры ВЛКСМ